Таборский () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Таборский, Мирослав (род. 1959) — чешский актёр.
 Таборский, Франтишек (František Táborský; 1858—1940) — чешский поэт и переводчик.
 Таборский, Ян (ок. 1500—1572) — чешский живописец и изобретатель.
 Таборский, Ян (Jan Čapek; ум. 1596) — евангелический священник и проповедник.
 Таборский, Ян Златоустый (Ján Zlatoustý Táborský; 1696—1748) — чешский священник-проповедник и писатель из Моравии.
 Таборский, Ян (Вилимек) (? — 1490/95) — чешский католический священник.

Примечания